Stagno – metallo
 Stagno – bacino acqueo di piccole dimensioni

Geografia

Croazia
 Stagno (Ston) – città della Croazia

Italia
 Stagno Lombardo – comune della provincia di Cremona
 Stagno – frazione di Collesalvetti in provincia di Livorno
 Stagno – frazione di Lastra a Signa nella città metropolitana di Firenze
 Stagno – frazione di Roccabianca in provincia di Parma
 Stagno – frazione di Camugnano nella città metropolitana di Bologna

Persone
Italo Stagno – sindacalista e militare italiano
Roberto Stagno – nome d'arte di Vincenzo Andrioli – tenore italiano
Tito Stagno – giornalista e conduttore televisivo italiano

Pittura 
Stagno – dipinto di Raffaele De Grada

Altri progetti